Переулок Квитки Цысик (до 2023 года — переулок Тюленина) () — переулок в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Смирнова до улицы Квитки Цысик (Тюленина).

Нет примыкающих улиц.

История 
До 1974 года переулок именовался по названию улицы Олега Кошевого — в честь Героя Советского Союза, члена подпольной организации «Молодая гвардия» Олега Васильевича Кошевого. Переименован, когда село Коты вошло в состав города Чернигова, для упорядочивания наименований улиц и переулков, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием возле завода «Октябрьский молот». 

10 апреля 1974 года переулок был переименован вместе с улицей — в честь Героя Советского Союза, члена подпольной организации «Молодая гвардия» Сергея Гавриловича Тюленина, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 21 февраля 2023 года переулок получил современное название — в честь американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык, согласно Решению Черниговского городского совета № 29/VIII-7 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у місті Чернігові»).

Застройка 
Улица пролегает в западном направлении с небольшим уклоном на юг. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Сергей Тюленин‎
Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»